Der Kanton Gourin (bretonisch Kanton Govrein) ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Pontivy, im Département Morbihan und in der Region Bretagne; sein Hauptort ist Gourin.

Geschichte 
Der Kanton entstand am 15. Februar 1790. Von 1801 bis 2015 gehörten fünf Gemeinden zum Kanton Gourin. Mit der Neuordnung der Kantone in Frankreich wechselten 2015 alle Gemeinden der bisherigen Kantone Cléguérec, Guémené-sur-Scorff und Le Faouët zum Kanton Gourin.

Gemeinden

Kanton Gourin seit 2015 
Der Kanton besteht aus 29 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Kanton Gourin bis 2015 
Der Kanton Gourin umfasste bis zur landesweiten Neugliederung der Kantone 2015 fünf Gemeinden auf einer Fläche von 255,06 km². Diese waren: Gourin (Hauptort), Langonnet, Plouray,  Roudouallec und Le Saint.

Bevölkerungsentwicklung 

Gourin
Gegründet 1790